The Marshmallow Overcoat — американская группа гаражного рока, сформированная вокалистом Timothy Gassen, известным также под псевдонимом «Randy Love», в Тусоне, в 1986 году. Их часто ассоциируют с группами Paisley Underground/neo-psychedelia. Название группы было вдохновлено диалогом из документального фильма Мартина Скорсезе «Последний вальс».

Первый контракт группа подписала с лейблом Dionysus Records в Лос-Анджелесе, на котором появился дебютный альбом The Inner Groove (1987). Их заметили на международном уровне, назвав их звучание «современной психоделией» и «саундом Аризоны». Последующие релизы на Skyclad/Get Hip Records и европейских лейблах Music Maniac (Германия) и Psych-Out (Франция), а также международный тур способствовали росту количества поклонников в Европе и Америке. Их видеоклипы транслировали по кабельным каналам, на более, чем 50 телепередачах. В частности, на телевизионном шоу  по MTV и  по TBS (телеканал).

В период между 1991-1993 гг. группа сократила своё название до Overcoat. В 1996 году концертные выступления были остановлены, однако в 2000 году группа была реорганизована и продолжила издавать альбомы до 2011 года. Хотя группа отыграла свой последний концерт в 2008 году, многие современные гаражные группы приводят The Marshmallow Overcoat в качестве основного источника влияния. В 2013 году Timothy Gassen стартовал успешную акцию на сайте Kickstarter по сбору средств для реализации сборника лучших песен The Very Best Of (2014).

Дискография

Альбомы 
The Inner Groove (1987) Dionysus Records (USA)
Try On... (1988) Skyclad/Get Hip Records (USA)
Three Chords... And A Cloud Of Dust! (1991) Dionysus Records (USA)
Fuzz, Screams & Tambourines! (1991) Kinetic Vibes Records (France)
A Touch Of Evil (1993) Music Maniac Records (Germany)
All You Need Is Fuzz (1993) Collectables Records (USA)
The Baroque Sounds Of (1995) Misty Lane (Italy)
Marshmallow Overcoat (1996) 360 Twist! Records (USA)
The Light Show (2008) Purple Cactus Media Productions (USA)
Goodnight.Goodbye. (2009) Purple Cactus Media Productions (USA)
The Complete Sound (2011) Garage Nation Records (USA)
The Very Best Of (2014) Garage Nation Records (USA)

Синглы 
Groovy Little Trip b/w Stop It Baby 7" (Dionysus Records) 1986 (USA)
Suddenly Sunday b/w Tomorrow Never Knows 7" (Skyclad/Get Hip Records) 1988 (USA)
Season Of The Witch b/w 1000 Years Ago 7" (Face Records) 1991 (Italy)
Fly Away b/w Can't Stop Thee Hands Of Tyme 7" (Sound Effect) 2005 (Greece)

EP 
Alive (Dionysus Records) 1989 (USA)
Beverly Pepper (Skyclad/Get Hip Records) 1990 (USA)
Psilocybic Mind (Psych-Out Records) 2003 (Italy)

Видеоклипы 
 Stop It Baby 1986
 Suddenly Sunday 1988
 13 Ghosts 1990
 The Mummy 1991
 Bones Crack 1993 (live clip)
 26 Ghosts 2005
 Psilocybic Mind 2006

Примечания

Ссылки
 
 
 
 Discography
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2011 году
Музыкальные коллективы из Аризоны
Группы гаражного рока из США
Группы психоделического рока из США